Игорь Александрович Кручи́нин (23 декабря 1931, Переславль-Залесский — 31 декабря 2014, там же) — российский педагог и краевед, журналист. Почётный гражданин Переславля.

Биография 

 1931, 23 декабря — родился.
 1946 — окончил семилетнюю среднюю школу.
 окончил Ивановский областной техникум физической культуры.
 работал учителем физкультуры в средней школе № 1.
 окончил заочно географический факультет Ярославского педагогического института.
 1951—1957 — работал секретарём комсомола в войсковой части, был членом бюро райкома ВЛКСМ и отвечал за спортивную жизнь города.
 1975 — директор средней школы № 2.
 1993 — на пенсии.
 член президиума городского совета ветеранов.
 член комиссии по делам несовершеннолетних.

Профессионально занимался футболом и баскетболом, участвовал в республиканских и всесоюзных соревнованиях.

Семья 

 Сестра Ольга Александровна Корнилова (Кручинина), педагог.
 Жена Нина Васильевна Кручинина, учитель математики.
 Сын Александр Игоревич Кручинин (1971), юрисконсульт СПО ЗАО «Завод ЛИТ».

Награды 

 2007, 23 июля — почетный гражданин Переславля-Залесского.
 знак «Отличник народного образования».
 почётный знак Всероссийской организации ветеранов.

Публикации 

Автор сотен статей, напечатанных в переславских газетах «Коммунар», «Переславская неделя», «Переславские вести», «Переславская жизнь».

Автор книги «Переславские улицы» (Переславль-Залесский, 2004).

Источники 

Педагоги России
Краеведы Переславля-Залесского
Почётные граждане Переславля-Залесского
Выпускники ЯГПУ